Batalla d'Issos (333 aC), victòria d'Alexandre el Gran.
 Batalla d'Issos (194), entre Septimi Sever i Pescenni Níger.
 Batalla d'Issos (622), entre l'emperador Heracli i els sassànides.